The Warriors bezeichnet:

 den US-amerikanischen Film Die Warriors
 das Computerspiel The Warriors (Computerspiel)
 eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band, siehe The Warriors (Band)